Les Dafing, ou Marka, sont une ethnie du Burkina Faso et du Mali.

Les Marka-Dafing, aussi appelé Dafing, habitent une région située dans le bassin du Mouhoun, entre les Samo, Lyéla, Nunuma, Winiama à l'est et les Bwa à l'ouest. Ils sont étroitement apparentés aux Marka Soninké qui vivent au Mali. Ces deux groupes descendent d'un peuple de l'ancien empire du Ghana défait par les Almoravides au XI siècle. Au XV siècle, les Marka s'installent au Burkina Faso actuel, après la chute de l'empire du Mali. 

Leur organisation politique est centralisée : un chef gouverne plusieurs villages.

Notes et références

Articles connexes 
 Soninkés
 Marka (langue)

Groupe ethnique au Burkina Faso
Groupe ethnique au Mali